Karush ist der Nachname von:
Larry Karush (1946–2013), US-amerikanischer Pianist und Komponist
William Karush (1917–1997), US-amerikanischer Mathematiker